Juárez Celman puede referirse a:

 Miguel Juárez Celman (1844-1909), político argentino, presidente de la Nación en 1886;
 Departamento Juárez Celman, división administrativa de la provincia de Córdoba (Argentina);
 Juárez Celman, localidad de Argentina;
 Estación Juárez Celman, estación de ferrocarril en Juárez Celman (Argentina);
 Variante Juárez Celman, ruta de Argentina.